Дорче́-Пиа́з или Дарче́-Пиа́з () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Входит в состав шахрестана  Хомейнишехр.
Основу экономики города составляет сельскохозяйственное производство.

География 
Город находится в южной части Исфахана, в гористой местности, на левом берегу реки Заянде, на высоте 1581 метра над уровнем моря.
Дорче-Пиаз расположен на расстоянии нескольких километров к юго-западу от Исфахана, административного центра провинции и на расстоянии 333 километров к югу от Тегерана, столицы страны. Ближайший  расположен в городе Исфахан.

Население 
По данным переписи, на 2006 год население составляло 43 183 человек.

Примечания 

Города Исфахана